L'Etna bianco  è un vino DOC prodotto nei seguenti comuni: Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci Sant'Antonio, Acireale, Santa Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana Etnea, Milo, Sant'Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

Tutti in provincia di Catania.

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Carricante minimo 60%
Catarratto massimo 40%
Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, singolarmente o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;

Storia

Abbinamenti consigliati 
Questo vino si sposa bene con primi e secondi piatti a base di pesce, che in Sicilia non manca. Da provare con la frittura di pesce.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Catania  (1990/91)  240,0  
Catania  (1991/92)  347,0  
Catania  (1992/93)  687,0  
Catania  (1993/94)  853,0  
Catania  (1994/95)  984,0  
Catania  (1995/96)  1233,0  
Catania  (1996/97)  1250,0

Note

Voci correlate 
Etna (vino)

Vini DOC della provincia di Catania
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Carricante
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Catarratto